I Guds namn kan vara

 Beck – I Guds namn, svensk biofilm från 2007
 I Guds namn (film, 2019), originaltitel Grâce à Dieu, regi François Ozon